Bernard Grasset ist der Name folgender Personen:

* Bernard Grasset (Verleger) (1881–1955), französischer Verleger
 Bernard Grasset (Politiker) (* 1933), französischer Politiker (PS)